Йомньо Гови (), буквално: Южно Гоби) е един от 21 аймаци в Монголия. Административният център на аймака е град Даланзадгад (14 000 души).

На север Йомньо Гови граничи с аймаците Дунд Гови, Йовьорхангай и Баянхонгор, на юг – с автономна провинция Вътрешна Монголия, Китай, на запад – с аймака Баянхонгор, а на изток – с Дорно Гови.

Провинция Йомньо Гови може да бъде достигната най-лесно чрез постоянната вътрешна въздушна линия Улан Батор – Даланзадгад.

Административно деление

Източници 

Аймаци в Монголия